Le avventure di Sinuhe
 Sinuhe l'egiziano (romanzo)
 Sinuhe l'egiziano (film)
 4512 Sinuhe asteroide